Il miglio perlato (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) è una specie erbacea della famiglia delle Poaceae, originaria dell'Africa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Panicoideae
Taxa classificati da Robert Brown